Il singolare del torneo di tennis Joplin Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jesse Witten che ha battuto in finale Benjamin Becker 6-3, 7-66.

Teste di serie 

 Peter Luczak (quarti di finale)
 Simon Greul (primo turno)
 Thiago Alves (primo turno)
 Rik De Voest (primo turno)

 Jeff Morrison (semifinali)
 Kristian Pless (semifinali)
 Hugo Armando (secondo turno)
 Frédéric Niemeyer (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Joplin Challenger 2006